Џексборо има више значења:
 Џексборо (Тексас)
 Џексборо (Тенеси)